Termin SPEE ima više značenja.

 Spermidin sintaza, enzim
 Nemački bojni brod Admiral Graf Špe